From Russia with Love (roman), een roman van Ian Fleming
 From Russia with Love (film), een film gebaseerd op de roman
 007: From Russia with Love, een computerspel gebaseerd op de film
 From Russia with Love (nummer), het titelnummer van de film
 From Russia with Love (soundtrack), de soundtrack van de film
 From Russia with Love (televisieprogramma), een realityserie van RTL 5